Ниже приведен список монархов, которые правили длительное время Великобританией, а также Ирландией, Шотландией и Англией с 1000 года по настоящее время.

Самые долгоправившие монархи

Великобритания и Соединённое королевство

Англия

Шотландия 

Правители Великобритании